Traquenard à Saint-Florentin est la quarante-septième histoire de la série de bande dessinée Sibylline d'André Taymans et François Corteggiani. Elle est publiée pour la première fois en 2009 sous forme d'album.

Synopsis

Personnages principaux

Lien externe 

Album de Sibylline
Bande dessinée de François Corteggiani
Album de bande dessinée sorti en 2009
Histoire de Sibylline
Histoire publiée pour la première fois en 2009